Ну, погоди! (выпуск 10) — десятый мультипликационный фильм из серии «Ну, погоди!».

Сюжет 
Гуляя возле стройки, Заяц наблюдает за сносом старых домов. Подойдя к одному из них на звук играющего на подоконнике граммофона, он попадает в руки Волка. Однако дом начинают сносить, пользуясь чем Заяц убегает.

На самой стройке Заяц наблюдает за работой копра. Волк-строитель пытается поймать его, но постоянно отвлекается на приказы Бегемота-прораба. Сумев пройти мимо него через водопроводную трубу и оказавшись на возвышении, хищник хватается за крюк подъёмного крана, с которого срывается и падает на бабу копра.

Волк продолжает погоню за Зайцем. Однако, везя тачку с тяжёлым грузом по приказу Бегемота, он отстаёт от добычи. Затем Волк упускает Зайца, отвлёкшись на прораба, заставляющего заложить дверной проём комнаты в строящемся доме кирпичом. Решив избавиться от Бегемота, хищник делает это внутри помещения. Поначалу Волк радуется, однако вскоре понимает, что выходов из комнаты нет. Придя в ужас, хищник, желая выбраться, с разбегу пробивает первую попавшуюся стену, которая оказывается наружной. 

Упав с большой высоты, Волк получает многочисленные травмы и доставляется в больницу. В палате хищник видит во сне воспоминание, но со сменой ролей: он мирно поливает цветы на балконе жилого дома, а Заяц — хулиганит на улице. Добыча повторяет все действия хищника до лазания по бельевой верёвке. Однако по ошибке Волк перерезает ножницами верёвку строительной люльки Бегемота, который вместе с ней обрушивается на балкон. Хищник с криком просыпается и видит в дверях палаты пришедшего Зайца с цветами и с авоськой апельсинов. Виня его в произошедшем, Волк прогоняет гостя.

Создатели

Музыка 
 Оркестр Терри Снайдера — «Blue Is The Night» (Фред Фишер);
 Клавдия Шульженко и джаз-оркестр Якова Скоморовского — «Встречи» («On n’aime qu’une fois») (музыка — Уолтер Юрман и Бронислав Капер, слова — Андре де Баде, русский текст — Александр Уманский);
 Вокальный ансамбль «Harmónia» и инструментальный ансамбль Тамаша Деака — «Vízisí» (Тамаш Деак);
 Группа «Electric Coconut» — «Popcorn» (Гершон Кингсли);
 Лади Гейслер и оркестр Хорста Венде — «Casatschok» (парафраз на песню Матвея Блантера «Катюша»);
 Хельмут Захариас — «Strip Tease In Rhythm» (Чарльз Борель-Клерк);
 Николай Рыбников, Ефим Нейд (художественный свист) и инструментальный ансамбль под управлением Юрия Силантьева — «Весёлый марш монтажников» (музыка — Родион Щедрин, стихи — Владимир Котов);
 Дик Хайман и оркестр Дика Хаймана — «Autumn Nocturne» (Джозеф Майроу);
 Владимир Высоцкий и государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением Владимира Васильева — «Песня о друге» (Владимир Высоцкий).

Интересный факт 
Будучи на гастролях, Анатолий Папанов не смог озвучить Волка в данном выпуске. Его заменил актёр Геннадий Дудник. Сам Вячеслав Котёночкин считал, что настоящего «папановского» Волка в этой серии не получилось.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Кадры из фильма 

Мультфильмы 1976 года
Рисованные мультфильмы СССР 1976 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Ну, погоди!